

Codici 
 IOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ioannina (Grecia)

Serie televisiva 
 IOA  – 'Comitato di sorveglianza civile' delle serie televisive fantascientifiche Stargate SG-1, Stargate Atlantis e Stargate Universe.